

Architettura 
 Pepperell Airport – aeroporto degli Stati Uniti d'America, situato nella contea di Middlesex nello stato del Massachusetts

Editoria 
 Pepperell Free Press – giornale pubblicato a Pepperell, negli Stati Uniti d'America, nella contea di Middlesex e nello stato del Massachusetts

Geografia 
 East Pepperell – census-designated place (CDP) degli Stati Uniti d'America, situato nello stato del Massachusetts, nella contea di Middlesex
 Pepperell – comune degli Stati Uniti d'America facente parte della contea di Middlesex nello stato del Massachusetts

Persone 
 Eddie Pepperell (1991) – golfista inglese
 William Pepperell Montague (1873-1953) – filosofo statunitense